Приморлаг — название исправительно-трудовых лагерей в Приморском крае:

 Приморлаг (1939—1940) —  с управлением на станции Раздольная.
 Приморлаг (1947—1953) — с управлением в Хабаровске.
 Приморский ИТЛ Дальстроя (Приморлаг, 1951—1953) — в бухте Находка.